Příjmení Krejčiřík nosí více významných osobností:

 Bohumil Krejčiřík (1920–1983) – český ekonom
 František Krejčiřík (1830–1877) – český kameník a sochař
 Mojmír Krejčiřík (* 1942) – český stavební inženýr a železniční historik